Чижевичи:

 Чижевичи — дворянский род в Царстве Польском;

Белоруссия

Брестская область 
 Чижевичи  — деревня,  Мотыкальский сельсовет, Брестский район, Брестская область

Минская область 
 Чижевичи  — деревня,  Рабунский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Чижевичи  — посёлок,  Докторовичский сельсовет, Копыльский район, Минская область
 Чижевичи  — деревня, Чижевичский сельсовет, Солигорский район, Минская область

Украина 
 Львовская область
 Чижевичи — село в Мостисском районе.